ZRE ist
 die Abkürzung für Zentrale Recheneinheit (=CPU), siehe Hauptprozessor
 der IATA-Code von Rethymno auf Kreta
 das veraltete Kfz-Nationalitätszeichen Zaires
 Zentrum Ressourcen Effizienz GmbH   des VDI 

 
ZRE